«Даже девушки-ковбои иногда грустят» () — американская комедийная драма Гаса Ван Сента по мотивам одноимённого романа Тома Роббинса.

Сюжет 

Сисси Хэнкшоу родилась с огромными большими пальцами на руках, что с юных лет помогало ей путешествовать автостопом по США. Она становится рекламной моделью, и её нью-йоркский агент отправляет Сисси на своё калифорнийское ранчо для съёмок в рекламе на фоне брачного танца журавлей. На ранчо Сисси подружилась с девушкой-ковбоем Бонанзой Джеллибин.

В ролях

Награды и номинации

Отзывы 
Роджер Эберт в рецензии в Chicago Sun-Times отметил, что комедия — пустейшая и является одним из самых непонятных фильмов, которые он может вспомнить.

Джо Браун в статье для Washington Post подверг критике сценарий и заявил, что таланты некоторых актёров, сыгравших в фильме, потрачены впустую.

Примечания

Ссылки 
 «How to Fix a Film at the Very Last Minute (or Even Later)»

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1993 года
Комедийно-драматические фильмы США
Роуд-муви США
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы на лесбийскую тематику
Феминистские фильмы
Фильмы по сценариям Гаса Ван Сента
Экранизации романов США